Златни гран при Шангаја 2017. је други од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017. Одржан је 13. маја 2017. на стадиону Шангај у Шангају.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар -0,4 м/с

800 м

110 м препоне 

Ветар: +0,5 м/с

400 м препоне

Скок увис

Скок мотком 

1 Повукао се са такмичења

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар -0.3 м/с

400 м

1.500 м

5.000 м

Бацање кугле

Бацање диска

Остали резултати

Мушкарци

100 м 
Ветар +0,1 м/с

Жене

3.000 м препреке

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења — сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга

Златни гран при Шангаја
ИААФ Дијамантска лига 2017.